FahrBus steht für folgende Verkehrsverbünde im Ostalbkreis:
 ehemaliger Verbund FahrBus Ellwangen
 ehemaliger Verbund FahrBus Gmünd
 FahrBus Ostalb